Сокращение, которое может означать одно из следующих понятий:

 КПЕ — Конденсатор переменной ёмкости.
 КПЕ — Концептуальная партия «Единение».